Příjmení Polášek, přechýleně Polášková, nosí tyto osobnosti:

 Albín Polášek (1879–1965) – českoamerický sochař
 Adam Polášek (* 1991) – český profesionální lední hokejista
 Filip Polášek (* 1985) – slovenský tenista
 František Polášek – více osob
 Jan Nepomuk Polášek (1873–1956) – český pedagog a hudební skladatel
 Jitka Polášková († 2011) – česká sportovní funkcionářka
 Josef Polášek (rozcestník) – více různých osobností
 Luděk Polášek (* 1947) – český politik, poslanec PSP za ČSSD
 Miloš Polášek (1939–2017) – český fotograf
 Miroslav Polášek (* 1944) – český fotbalista a trenér
 Zikmund Polášek (1877–1933) – český hudebník

Podobná příjmení 
 Poláček

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení